See You Again (singel Miley Cyrus)
 See You Again (singel Wiza Khalify)
See You Again (Rock Mafia Remix)